Il existe plusieurs rue de la Savonnerie :

 rue de la Savonnerie à Nantes, une voie secondaire de la rue Pierre-Landais ;
 rue de la Savonnerie à Paris, qui a disparu ;
 rue de la Savonnerie à Rouen.